1044 км, 1044-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1044 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 508736
 Платформа 1044 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 299249